

Geografia 
Australia
 Broad Sound –  baia nello stato del Queensland
Cina/Pakistan
 Broad Peak – montagna situata fra il Pakistan e la Cina
Stati Uniti d'America
 Broad Top – township della Contea di Bedford (Pennsylvania)
 Passo Broad – valico dell'Alaska

Persone 
 Billy Idol (William Michael Albert Broad) – cantante britannico
 Charlie Dunbar Broad –  filosofo e storico inglese
 Chris Broad – ex crickettista inglese
 Eli Broad – filantropo statunitense
 Hubert Broad – aviatore e militare britannico
 Ian Broad – batterista britannico
 Neil Broad – ex tennista sudafricano naturalizzato britannico
 Perry Broad – ufficiale tedesco
 Stuart Broad – crickettista inglese

Altro 
 The Broad – museo di Los Angeles

Pagine correlate 
 Broad Street
 James Broad